Farat — девятый альбом польской певицы Анны Марии Йопек, выпущенный в 2003 году, дебютировал на втором месте в польском чарте продаж и получил сертификат золотого диска от организации ZPAV.

Список композиций 
 Wszystkie cnoty — 4:16
 Szepty i łzy — 3:52
 Jeżeli chcesz — 3:56
 Bandoska — 8:47
 Nim słońce wstanie — 8:52 
 Czarne słowa — 5:26
 Dłoń zanurzasz we śnie — 6:10 
 Zanim zasnę — 3:02
 Nienasycenie — 6:34
 Confians — 4:22
 Upojenie — 4:38
 Leszek Intro — 3:24
 Cyraneczka — 4:26
 Możliwe — 2:51
 Ale jestem — 3:14
 Piosenka dla Stasia — 4:45

Примечания 

Альбомы Анны Марии Йопек